Tenisowy turniej WTA Qatar Total Open 2008 odbył się w dniach 16–24 lutego w stolicy Kataru, Dosze na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 2 500 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2008 w tenisie ziemnym
2008
2008 w Katarze